Porto – miasto w Portugalii
 Grande Porto – dystrykt administracyjno-przemysłowy w Portugalii
 Área Metropolitana do Porto – jednostka administracji samorządowej w Portugalii
 Porto – gmina w Hiszpanii, w prowincji Zamora, w Kastylii i León 
 Porto – przylądek na Korsyce
 porto – wino
 FC Porto – klub sportowy
 porto – opłata za dostawę